Коробки передач серии А от Toyota Motor Corporation — семейство автоматических передне- , задне- и полноприводных автоматических коробок передач производства Aisin-Warner. Они имеют много общего с коробками Volvo AW7*, Aisin-Warner 03* , Mitsubishi v4aw* которые устанавливали в Suzuki, Mitsubishi и другие автомобили.

Маркировка данных коробок разделена на три секции:

 Буква А — автоматическая коробка Aisin-Warner.
 Две или три цифры:
 Первые коробки из серии имеют две цифры:
 Первая цифра обозначает поколение
 Вторая цифра — модель
 Более новые коробки передач имеет три цифры:
 Первая цифра означает поколение (последовательность 1, 2, …, 9, А, B…).
 Вторая цифра указывает на количество передач.
 Последняя цифра представляет собой конкретное применение (модель).
 Буквы после цифр, обозначают особенности:
 D — разделяет 3-скоростные серии A4x от 4-ступенчатой серии A4xD
 Е — электронный контроль
 F — привод на четыре колеса
 H — полный привод с двигателем поперечного расположения
 L — блокировка гидротрансформатора

Ахх

А10 
Двухскоростная автоматическая, во многом на основе коробок GM Powerglide.

А20 
Двухступенчатая автоматическая

А30 
Toyoglide трёхступенчатая автоматическая

Применение (годы):

 1970—1973 Corona
 Crown
 Mark II

А40 
Три скорости, автоматическая

Применение (годы):

 Carina 1600 RWD 08/75-04/84
 Carina 1800 RWD 04/81-04/84
 Celica 2000 RWD 01/78-07/82
 Corolla 1300 03/80-09/83
 Corona liftback 04/79-03/81
 Cressida 12/77-06/81
 Cressida 2000 05/81-09/82/
 Mark2 x30/x40 2000 1976—1980
 Crown 2600 05/77-03/80
 Starlet 1300 02/82-02/85 1978-80
 Toyota Pickup 2WD 2.2L I4 20R A40D

A40D 
Четырёхступенчатая автоматическая

Применение (годы):

 1977—1980 Celica Supra
 1983—1986 Celica Supra (Australia)
 1981 Corona
 1981Toyota Cressida
 1982 Celica GT

А41 
Три скорости автоматической

Применение (годы):

 1981—1984 Starlet KP61
 1981—1984 Corolla KE70

A42D 
Четырёхступенчатая автоматическая

Применение (годы):

 1987 Toyota Cressida
 1982 Toyota Corolla (япония)

A42DE 
Четырёхступенчатая АКПП с блокировкой гидротрансформатора и частично электронным управлением (полностью электронные с 1998 года, под тем же индексом). Является модификацией A42D.

Применение (годы):

 1985—1988 Toyota Cresta X70
 1985—1988 Mark II X70
 1988—1992 Toyota Cresta X80
 1988—1996 Mark II X80
 1992—1996 Toyota Cresta X90
 1992—1996 Mark II X90
 1996—2001 Toyota Cresta X100
 1996—2000 Toyota Mark II X100
 1996—2001 Mitsubishi L200
 2001—2004 Toyota Mark II X110 (только 2.0L 2WD)

A42DL 
Четырёхступенчатая АКПП с блокировкой гидротрансформатора

Применение (годы):

 1984—1987 Toyota Corolla SR5

А43 
Три скорости автоматическая

 1981 Toyota Pickup 2WD 2.4L I4 22R/RE

A43D 
Четырёхступенчатая АКПП без блокировки гидротрансформатора.

Эта модель передачи без электронного управления.

заводское обозначение: Aisin Warner 03-71

Применение (годы):

 1981 Toyota Celica Supra
 1982—1985 Toyota Celica XX 2000G/S turbo
 1982—1985 Volvo 240 2.1L Turbo I4 (AW71)
 1985—1991 Volvo 740 2.3L Turbo I4 (AW71)
 1985—1990 Volvo 760 2.3L Turbo I4 (AW71)
 1985—1990 Volvo 760 2.8L V6 (AW71)
 1988—1991 Volvo 780 2.3L Turbo I4 (AW71)
 1987—1990 Volvo 780 2.8L V6 (AW71)
 1991 Volvo 960 2.8L V6 (AW71 — Australia only)
 1991—1995 Volvo 940 2.3L Turbo I4 (AW71)
 1981 Toyota Pickup 2WD 2.4L I4 22R (California emissions only, Federal emissions used A43)
 1982—1995 Toyota Pickup 2WD 2.4L I4 22R/RE
 1982—1995 Toyota Cab/Chassis 2.4L I4 22R/RE (flatbed, cube, motorhome)
 1995—2000 Toyota Tacoma 2WD 2.4L I4 2RZ
 1982 Toyota Crown Royal 2.8L I6 5MG

A43DL 
Четырёхступенчатая АКПП с блокировкой гидротрансформатора. На основе A43D.

заводское обозначение: Aisin Warner 03-71L

Применение (годы):

 1983—1985 Toyota Cressida
 1982—1985 Toyota Land Cruiser
 1982 Toyota Celica Supra 1990—1992
 Volvo 740 2.3L Turbo I4 (AW71L)
 1991—1997 Volvo 940 2.3L Turbo I4 (AW71L)

A43DE 
Четырёхступенчатая АКПП с блокировкой гидротрансформатора и электронным управлением. На основе A43D.

Применение (годы):

 1982—1987 Toyota Cressida
 1983—1986 Toyota Celica Supra
 1992-up Suzuki Sidekick (4L30E)
 1995—1998 Volvo 960/S90/V90 (AW30-43LE)

A44D 
Четырёхступенчатая АКПП без блокировки гидротрансформатора.

Эта коробка передач с электронным управлением с помощью электронного модуля управления переключением. Механически похожа на A43D.

Применение (годы):

 1989—1991 4Runner
 2001—2004 Toyota Tacoma 2WD 2.4L I4 2RZ

A44DL 
Четырёхступенчатая АКПП с блокировкой гидротрансформатора

Применение (годы):

 1982—1991 Toyota Van
 1989—1990 Volvo 740 GLE 16-Valve (AW72L)
 1991 Volvo 940 GLE 16-Valve (AW72L)
 1992—1995 Mitsubishi Montero 5 Dr. V43 (03-72L)(V4AW2) (Venezuela) by Supercheox
 1992—1995 Mitsubishi L300 — (P04v) (Venezuela) by Supercheox
 1997—1999 Hyundai Galloper (Venezuela)

A45DL 
Применение (годы):

 1982—1990 Toyota Van

A46DE 
Четырёхступенчатая АКПП с блокировкой гидротрансформатора и электронное управление

Применение (годы):

 1990—1999 Toyota Previa/Tarago (RWD, non-supercharged)
 1990—2000 Toyota Estima (RWD, non-supercharged)
 1990—2000 Toyota Estima Lucida (RWD, non-supercharged)
 1990—2000 Toyota Estima Emina (RWD, non-supercharged)

A46DF 
Дифференциальный четырёх ступенчатая АКПП с блокировкой гидротрансформатора, электронных систем управления и вязкостной муфты

Применение (годы):

 1990—1999 Toyota Previa/Tarago (AllTrac/4WD, non-supercharged)
 1990—2000 Toyota Estima (4WD, non-supercharged)
 1990—2000 Toyota Estima Lucida (4WD, non-supercharged)
 1990—2000 Toyota Estima Emina (4WD, non-supercharged)

A47DE 
4-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 1998—2005 Lexus IS 200

А55 

Трехступенчатая автоматическая, передний привод, продольно расположенная.

Применение (годы):

 1979—1981 Toyota Tercel AL11
 1982—1986 Toyota Tercel AL20

A1xx 
Переднеприводная КПП

A130 
Передаточные числа

A131L 
3 Скорость АКПП

Применение (годы):

 1984—2002 Toyota Corolla
 1985—1988 Chevrolet Nova
 1989—2000 Geo Prizm

A132L 
3-Скоростная АКПП

Применение (годы):

 1988—1999 Tercel (3 spd.)
 1988—1992 Corolla European, Asian, Latin Markets (3 spd. auto)
 1998 Toyota Starlet

A140E 
4 скорости электронное управление автоматической коробкой передач (ECT)

Применение (годы):

 1997—2000 Chevrolet Prizm(4 cyl.)
 1986—1989 Celica GT/GT-S (with ECT-S)
 1994—1999 Celica GT 1999—2001
 Solara Camry (4 cyl.)

A140L 
4 Скорость гидравлическим управлением автоматической коробкой передач (2-полосная Овердрайв)

Применение (годы):

 1985-1986 Camry TurboDiesel 1986—1989 Celica ST/GT (без ECT)

A2xx 
Переднеприводная КПП

A240L 
4 Ступенчатая Автоматическая КПП

Применение (годы):

 1985—1992 Corolla (4 spd.) (includes FX)

A240E 
4 Ступенчатая Автоматическая КПП
Заявки (календарных лет):

 1984—1989 Toyota MR2

 1988- Chevrolet Nova
 1992 Toyota corona AT190

A241E 
4 Ступенчатая Автоматическая КПП

Применение (годы):

 1990—2005 Celica GTS
 1988—1989 MR2 S/C
 1990—1999 MR2 2.2
 1996—1997 RAV4
 1992—1998 Corona
 1998—2000 Avensis

A241H 
4-ступенчатая АКПП (полный привод)

Применение (годы):

 1990—1992 Corolla (AWD)

A241L 
4 Ступенчатая Автоматическая КПП

Применение (годы):

 1986—1987 Corona (Japan)
 1990—1991 Celica GT
 1988—1992 Carina II
 1996—2000 Corolla

A242L 
4 Ступенчатая Автоматическая КПП

Применение (годы):

 1995—1999 Tercel
 1990—1996 Sera
 Early EP82 Starlet
 EP91 Starlet

A243L 
4 Ступенчатая Автоматическая КПП

Применение (годы):

 1990—1993 Celica ST

A242E 
4 Ступенчатая Автоматическая КПП

Применение (годы):

 EP82 Starlet GT
 EP91 Glanza (Starlet)

A244E 
4-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 1992—1999 Paseo

A245E 
4-ступенчатая коробка A245E был основан на A240E, используемых в MR2 1989, но была уменьшена в размере и весе

Применение (годы):

 1993—1997 Toyota Corolla 1.6 4A-FE/4A-GE
 1993—1998 Toyota Corolla 1.8 7A-FE
 1999—2008 Toyota Corolla 1.8 1ZZ-FE
 2003—2008 Toyota Corolla 1.8
 1993—1997 Geo Prizm LSI 1.6

Количество дисков Б3 изменяется от 6 до 5 в 2005 году

Передаточные числа для этой передачи.

A246E 
Применение (годы):

 1994—1999 Toyota Celica ST,AT
 2003—2007 Toyota Matrix (with VVT-i Engine)
 2003—2008 Pontiac Vibe (same as Toyota Matrix engine 1ZZ-FE)
 2000—2001 toyota Avensis 1.8 vvti 1ZZ-FE engine

A3xx 
Заднеприводные и полноприводные трансмиссии:

A340H 
4-ступенчатая автоматическая коробка передач (4х4)

Применение (годы):

 988—1995 4x4 Trucks V6
 1988—1995 Toyota 4Runner (4x4) с V6 и ECT (electronic controlled transmission)
 1998—2005 Toyota Altezza Gita (GXE15W and JCE15W)
 1987—2001 Jeep Cherokee 4.0L (AW4)
 1987—1992 Jeep Comanche 4.0L (AW4)
 1993—1993.5 Jeep Grand Cherokee 4.0L (AW4)
 1988—1991 Isuzu Trooper 2.6 4 Cylinder
 1993- 2004 Mark 2

A340E (30-40LE) 
Съемный колокол имеет маркировку, указывающую на применение: буква «J» указывает на рядный шестицилиндровый двигатель серии JZ, «U» на V8 двигатель серии UZ.

Применение (годы):

 1987—1992 Toyota Cressida (30-40LE)
 1986—1993 Toyota Supra (MA70)
 1986—1992 Toyota Supra (GA70)
 1990—1993 Toyota Supra (JZA70)
 1993—1996 Toyota Supra (двигатель 2JZ-GTE) (JZA80)
 1990—2000 Toyota Chaser/Mark II/Cresta 2.5 (1JZ-GE)
 1995—2013 Toyota Tacoma 2.7L I4 (2WD), 3.0L V6, 3.4L V6
 1993—1995 Toyota T100 3.0L V6
 1993—1998 Toyota Previa 2.4L w/supercharger
 1991—1997 Toyota Aristo (2JZ-GE)
 1992—2000 Lexus SC 300/400
 1990—1995 Toyota Crown Majesta 3.0L I6
 1999—2003 Toyota Crown Athlete V (1JZ-GTE)
 1991—2000 Toyota Soarer
 1995—1997 Lexus LS400
 1989—2003 Toyota 4Runner (4x2) (30-40LE)
 2001—2004 Toyota Sequoia (4x2)
 2000—2004 Toyota Tundra (4x2)
 2005—2007 Toyota Commuter 2.5L
 1985—1995 Toyota Pick-Up 3.0L
 1990—1994 Volvo 960 3.0L
 2004—2009 Isuzu D-Max (4x2)3.5L V6
 2004 Isuzu Axiom 3.5L V6
 2004 Isuzu Rodeo 3.2L and 3.5L V6
 2008 Isuzu d tec 3.0l 4x4

A340E? (30-40LS) 
Использовалась только с двигателями 2JZ-GTE (две турбины). Главный корпус похож на общий A340E, но не взаимозаменяем, колокол имеет больший диаметр, больше гидротрансформатор и специальная гибкая пластина. Максимальная мощность ограничена до 500 (значительно выше, чем у стандартных A340E, используемых с атмосферным двигателем 2JZ-GE).

Применение (годы):

 1997—2002 Toyota Supra RZ (JZA80)
 1991—1997 Toyota Aristo 3.0V (JZS147)
 1997—2004 Toyota Aristo V300 (JZS161)

A340F 
Применение (годы):

 1985—2004 Toyota 4Runner
 2000—2004 Toyota Tundra (4x4)
 1985—1995 Toyota Pickup (4x4 w/ 4 cyl)
 1996—1998 Toyota T-100 (4x4)
 1995—2015 Toyota Tacoma (4x4)
 2001—2004 Toyota Sequoia (4x4)

A341E (30-41LE) 
Применение (годы):

 1990—2000 Toyota Chaser/Mark II/Cresta 2.5 GT/Tourer V (1JZ-GTE)
 1991—1997 Toyota Soarer 4.0L V8
 1993—1995 Lexus GS 300
 1992—1999 Lexus SC 400 GT-L V8 cdn spec.
 1990—1994 Lexus LS 400
 1988—1990 Toyota Crown Royal Saloon G 4.0 V8
 1991—1995 Toyota Crown Majesta 4.0L V8
 1992—1998 Volvo 2.9L I6 (AW30-40LE)

A341F 
A341F это изменённая A340F с режимом AWD на Toyota Sequoia.

Применение (годы):

 2001—2004 Toyota Sequoia (4х4)

A343E 
Применение (годы):

 2001—2004 Toyota Mark II iR-V (1JZ-GTE)

A343F 
Применение (годы):

 1990—1996 Toyota Hilux Surf 4x4 — 2.4 & 3.0 (4x4)
 1993—1996 Toyota Land Cruiser Prado (3.0l)
 1995—1997 Toyota Land Cruiser 80-series (4x4)
 1998—2001 Toyota Land Cruiser 100-series (4x4)
 1996—1998 Lexus LX 450 (4x4)
 1998—2002 Lexus LX 470 (4x4)
 2005—2014 Toyota Fortuner V 2.7 At (4x4)

A350E 
5-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 1996—1997 Lexus GS300

Примечание: заменена на A650E для 1998 модельного года.

Передаточные числа:

A4xx

A440F 
Тип: автоматическая 4-ступенчатая коробка передач с блокировкой гидротрансформатора. Полностью механическое/гидравлическое управление, без электрики или электроники. Кик-даун функция от механического дросселя. Подключается к внешним масляным радиатором. Использует ATF-II.

Применение:

 1985—1992 Land Cruiser

A442F 
Применение (годы):

 1993-early 1995 Land Cruiser 80 series
 1998—2004 Land Cruiser 100 series diesel (South Africa)

A5xx 
Переднеприводная КПП

A540E 
Применение (годы):

 1988—1998 Camry (V6)
 1993 Camry (V6)
 1992—1993 Lexus ES300
 1998—2000 Sienna
 1996 Camry

A540H 
Применение (годы):

 1989—1991 Camry (4-cyl AWD)
 1996—1999 RAV4 (4x4)

А541Е 
Применение (годы):

 1994—2001 Тойота Камри (В6)
 1995—2004 Тойота Авалон
 1999—2003 Тойота Солара (В6)
 2001—2003 Тойота Сиенна
 1994—1998 Лексус еѕ 300

(США 1997—2004) передаточные числа

Австралия 2000—2004 передаточные числа

A6xx 
заднеприводные

A650E 
5-ступенчатая автоматическая коробка передач

I6 и V8 в версии похожи. Однако двигатель V8 версии имеют незначительные внутренние улучшения, чтобы справиться с возросшим крутящим моментом (35-50LS?).

Применение (годы):

 Lexus GS 300 1998—2005
 1998—2000 Lexus GS 400
 1998—2000 Lexus GS 400
 2001—2005 Lexus GS 430
 2001—2005 Lexus IS 300
 1998—2005 Toyota Altezza RS 200
2001—2005 Toyota Altezza Gita JCE10W
 2001—2003 Lexus LS 430
 1998—2000 Lexus SC 400
 2001—2005 Lexus SC 430
 2000—2004 Toyota Crown Majesta 4.0

Оценка максимальная мощность: 325 л. с.

A7xx 
заднеприводные

A750E 
5-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 2005—2009 Toyota 4Runner (BA bell housing)
 2005- Toyota Tacoma (V6)
 2007—2011 Toyota FJ Cruiser
 2005—2009 Toyota Tundra
 2004—2009 Toyota Sequoia

A750F 
5-ступенчатая автоматическая коробка передач (4х4)

Применение (годы):

 2003- Toyota 4Runner (4x4)
 2005—2015 Toyota Tacoma (V6 4x4)
 2005—2009 Toyota Tundra (4x4)
 2004—2009 Toyota Sequoia (4x4)
 2007- Toyota FJ Cruiser (4x4)
 2009 Toyota FJ Cruiser (Canada V6 4x4)
 2003—2007 Toyota Land Cruiser 100-series (4x4)
 2003—2009 Lexus GX 470 (4x4)
 2003—2007 Lexus LX 470 (4x4)
 2005- Toyota Land Cruiser Prado 4.0, 3.0 D4D (4x4) European version
 2005- Toyota Fortuner 4.0L
 2005- Toyota Hilux 4x4 (European Version Only)

A760E 
6-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 2006 Lexus GS 300
 2006 Lexus IS 350
 2007 Lexus GS 350
 2007 Lexus IS 350
 2010 Toyota Tundra 4.6L
 2010 Toyota Sequoia 4.6L

A760F 
 2010 Toyota Tundra 4.6L 4WD
 2010 Toyota Sequoia 4.6L 4WD
 2010 Lexus GX 460

A760H 
6-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 2006 Lexus GS 300 (AWD)
 2007 Lexus GS 350 (AWD)
 2007 Lexus IS 250 (AWD)
 2008 Lexus GS 350 (AWD)
 2009 Lexus GS 350 (AWD)

A761E 
6-Ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 2004—2006 Lexus LS 430
 2006—2007 Lexus GS 430
 2006—2010 Lexus SC 430

A8xx 
заднеприводная

A860E 
6-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 Toyota Dyna Cargo (JDM)
 Hino Dutro
 Hino 300

A9xx 
заднеприводная

A960E 
Применение (годы):

 2006 Lexus GS 300
 2007 Lexus IS 250
 2008 Toyota Crown 2500CC
 2012-present Toyota 86/Scion FR-S/Subaru BRZ

AAxx 
Полноприводная трансмиссия/задний

AA80E 
8-ступенчатая автоматическая коробка передач

Применение (годы):

 2007-present Lexus LS 460
 2008—2011 Lexus GS 460
 2008-present Lexus IS F
 2009—2013 Toyota Crown Majesta
 2014-present Cadillac CTS (Aisin TL-80SN variant)
 2016-present Lexus RC F
 2016-present Lexus GS F

Передаточные отношения:

AA80E (заводской индекс TL-80SN) становится первой в мире восьмиступенчатой автоматической коробкой.

Гидротрансформатор может блокироваться со 2-ой по 6-ую передачу.

AA80F 
8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Передаточные числа какна  AA80E.

Применение (годы):

 Lexus LS 460
 Lexus LX570
 Land Cruiser 5.7

AA81E 
Пара с Toyota 2GR-FSE с двигателем V6.

 2014- Lexus GS 350 (2.937 final drive)
 2014- Lexus IS 350 (3.133 final drive)
 2015- Lexus RC 350
 2013- Toyota Crown Athlete

AB6xx 
задний привод

AB60E 
6-Ступенчатая Автоматическая Коробка Передач

Муфты гидротрансформатора на 4-й, 5-й и 6-й передачах. Электронное управление. Двух овердрайвов.

Применение (годы):

 2007- Toyota Tundra 5.7L
 2010- Toyota Tundra 4.6L
 2008- Toyota Sequoia 5.7L
 2010- Toyota Sequoia 4.6L

Передаточные отношения:

AB60F 
6-Ступенчатая автоматическая коробка передач

Муфты гидротрансформатора на 5-й и 6-й передачах.

Применение (годы):

 2007- Toyota Tundra 5.7L (4x4)
 2010- Toyota Tundra 4.6L (4x4)
 2008- Toyota Sequoia 5.7L (4x4)
 2010- Toyota Sequoia 4.6L (4x4)
 2009 Lexus LX 570 (4x4)

См. также 
 
 
 Список двигателей Тойота

Ссылки 
 Коды трансмиссии Toyota(США)
 Коды коробки передач Lexus(США)
 Трансмиссии Toyota
 Corolland на АКПП A245E
 Высокая производительность трансмиссии A340E

Автоматическая трансмиссия